Łaz ist

 der sorbische Name der Einheitsgemeinde Lohsa im sächsischen Landkreis Bautzen, siehe Lohsa
 der sorbische Name des Dorfes Laasow im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, siehe Laasow (Vetschau/Spreewald)
 der sorbische Name des Dorfes Laasow im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg, siehe Laasow (Spreewaldheide)

 ein Ort der Stadt-und-Land-Gemeinde Chorzele in der Woiwodschaft Masowien in Polen
 ein Ort der Landgemeinde Zabór in der Woiwodschaft Lebus in Polen
 Łaz (Żary), deutsch Lohs, ein Ort der Landgemeinde Żary in der Woiwodschaft Lebus in Polen